Суперлига 2022 — 31-й сезон высшего дивизиона в системе женских футбольных лиг России. Сезон начался 13 марта 2022 года и завершился 29 октября 2022 года. Это четвёртый (1997, 2002 и 2021) чемпионат с участием 10 команд. Чемпионский титул впервые завоевал Зенит из Санкт-Петербурга.

Регламент 

3 марта был объявлен Регламент Чемпионата. Турнир проходил в два этапа: предварительный этап состоял из привычных двух кругов, после чего прошел заключительный этап по схеме 4+6. Призовые места разыграли четыре лучших коллектива в турнирной таблице, команды сыграли каждый с каждым в два круга. Команды, занявшие места с пятого по десятое сыграли друг с другом в один круг. Очки, набранные в предварительном этапе, были разделены надвое. Заключительный этап стартовал 16 сентября.

Превью 
 Предсезонные матчи

11 января ЦСКА начал подготовку к сезону, отправившись на первый предсезонный сбор в Сочи до 24 января. Были сыграны матчи с:
 Люцерн 9:1 (28 января, Манавгат)
 Антальяспор 4:2 (29 января, Манавгат)
 Локомотив 0:1 (4 февраля, Манавгат)
 Брондбю 2:1 (10 февраля, Анталья)

12 января «Зенит» начал подготовку к сезону. 4 февраля в Анталье был сыгран товарищеский матч с Юргорденом, который закончился победой 2:0.

13 января «Локомотив» начал подготовку к сезону и сыграл предсезонные матчи c: 
 ЦСКА 1:0 (4 февраля, Манавгат) 
 Брондбю 4:0 (7 февраля, Анталья)
 Минск 4:0 (2 марта, Москва) 
 Минск 2:0 (5 марта, Москва)

«Краснодар» на сборах в Анталье сыграл с: 
 Цюрих 0:1 (28 января)
 Юмит Каран 14:1 (5 февраля)
 Антальяспор 3:0 (9 февраля)
 Динамо Москва 4:0 (14 февраля)
 Орхус 3:1 (19 февраля)
 Крылья Советов 6:0 (23 февраля)

«Чертаново» сыграли с: 
 Сочи (юноши) 0:3 (5 февраля, Сочи)
 Сочи (юноши) 0:2 (8 февраля, Сочи)
 Сборная Черногории (U17) 3:1 (1 марта, Анталья)
 Митровица 0:0 (3:5 пен.) (4 марта, Анталья)

«Звезда-2005» на сборах в Турции сыграла с: 
 Аланьяспор (юноши) 1:3 (15 февраля)
 Сборная Македонии (U19) 2:0 (22 февраля)
 Эмина Мостар 3:0 (26 февраля)
 Хинна 7:0 (1 марта)

Рейтинг клубов
19 марта опубликован европейский рейтинг российских клубов

Сводная статистика участников
Игры в высшем дивизионе по состоянию на 1 марта 2022

М — количество сезонов

Места проведения соревнований

Официальные представители 

Тренерские изменения

Также 14 сентября 2022 было объявлено, что к заключительному этапу Суперлиги «Енисей» вместо Ольги Капустиной будет готовить Артем Баранов. 11 ноября, после завершения чемпионата было объявлено, что команду возглавит Евгений Портнов, перешедший из «Зенита»

События турнира 
В начале проведения чемпионата из-за закрытия аэропортов в Краснодаре и Ростове-на-Дону были перенесены матчи с участием клубов Краснодар и Ростов    . 
Суммарно было перенесено 4 матча с участием Краснодара и 2 матча с участием Ростова. Также был перенесен матч Зенит - Енисей. Первый перенесённый матч (Ростов-Рубин) был сыгран 17 июня, последний (Чертаново-Краснодар) - 22 августа.

В первом круге предварительного этапа лидерство в таблице уверенно захватили призеры прошлого розыгрыша чемпионата - Зенит, ЦСКА и Локомотив, теряя очки только в играх друг с другом. Эта тенденция прервалась в начале второго круга, когда Зенит и Локомотив сыграли вничью с Звездой-2005 и Рубином, а ЦСКА проиграл Енисею 2:1. 

В июне во время летней паузы чемпионата был сыгран Суперкубок 2022 между прошлогодним чемпионом Локомотивом и обладателем второго места ЦСКА, завершившийся победой Локомотива 2:1.

22 июля клуб «Локомотив» объявил о ежегодном соревновании — Международный кубок РЖД.

Окончательно четвёрка команд, занявших 1-4 места на предварительном этапе (Зенит, ЦСКА, Локомотив и Ростов), утвердилась 22 августа. Расписание заключительного этапа было опубликовано 2 сентября.

Зенит сыграв 15 октября вничью 0:0 с Ростовом, за два тура до конца заключительного этапа, обеспечил себе чемпионство.

Турнирная таблица

Предварительный этап 

Правила классификации:
Пункт 5.1.3. В Заключительный этап команды переходят с 50% очков, набранных на Предварительном этапе. В случае, если при делении очков получается не целое число, очки округляются до целого числа в меньшую сторону.
Пункт 17.4. В случае равенства очков у 2 (двух) и более команд, места между ними в турнирной таблице Предварительного и Заключительного этапов Чемпионата определяются в следующей последовательности:
− по результатам игр между собой (число очков (при подсчете очков учитываются десятые доли числа, полученного после деления очков после Предварительного этапа), количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
− по наибольшему числу побед во всех матчах;
− по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
− по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
− по жребию.

Заключительный этап (1-4 места) 

Обновлено для матчей, сыгранных на 29.10.2022. Источник: ЖФЛ

Примечания:
 Количество очков у команд с учётом десятых долей, полученных после деления очков: Зенит - 34.0, ЦСКА - 31.0, Локомотив - 28.5, Ростов - 16.5

Заключительный этап (5-10 места) 

Обновлено для матчей, сыгранных на 28.10.2022. Источник: ЖФЛ

Примечания:
 Количество очков у команд с учётом десятых долей, полученных после деления очков: Чертаново - 21.0, Звезда-2005 - 16.5, Енисей - 16.0, Краснодар - 15.0, Рубин - 15.0,  Рязань-ВДВ - 5.0

Результаты матчей 

 •  •

Потуровая таблица 

клуб занимает место после завершения указанного тура.

Исходы матчей

Статистика чемпионата

Лучшие бомбардиры 

Хет-трики

Автоголы

Лучшие вратари

Рекорды сезона 
 Первый гол в сезоне: Франциска Ордега (ЦСКА) в ворота команды «Енисей» (13 марта)
 Первый гол с пенальти: Невена Дамьянович (ЦСКА) в ворота команды «Енисей» (13 марта)
 Самый быстрый гол: на 29-й секунде — Валентина Жукова («Енисей») в ворота команды «Рязань-ВДВ» (28 октября)
 Первый автогол: Алина Скидан («Рязань-ВДВ») в матче с командой «Ростов» (13 марта)
 Первое удаление: Кайлан Уиллиамс («Локомотив») в матче с командой «Енисей» (25 марта)
 Самая крупная победа хозяев (+9): 9:0 в матче «Локомотив»—«Рязань-ВДВ» (10 июня)
 Самая крупная победа гостей (+7): 0:7 в матче «Рубин»—«Зенит» (16 апреля)
 Наибольшее количество забитых мячей в одном матче (9): в матче «Локомотив»—«Рязань-ВДВ» (9:0, 10 июня)
 Наибольшее количество голов, забитых одной командой в матче (9): в матче «Локомотив»—«Рязань-ВДВ» (9:0, 10 июня)
 Наибольшее количество победных матчей подряд (8): «Зенит» (с 1 по 9 тур)
 Наибольшее количество матчей без поражений подряд (23): «Зенит» (с 1 по 23 тур)
 Наибольшее количество матчей без побед подряд (16): «Рязань-ВДВ» (с 1 по 16 тур)
 Наибольшее количество проигрышных матчей подряд (6): «Рязань-ВДВ» (с 11 по 16 тур), «Енисей» (с 14 по 17 тур)
 Наибольшее количество матчей подряд без пропущенных мячей (8): «Зенит» (с 1 по 9 тур)
 Наибольшее количество матчей подряд без забитых мячей (5): «Рязань-ВДВ» (с 11 по 16 тур)
 Самый популярный счёт (1:0): 20 раз (% от сыгранных матчей)

Судейство

Символическая сборная 
Символическая сборная Суперлиги-2022

Молодёжное первенство 
Молодёжный чемпионат начался 23 апреля и завершился 5 ноября 2022 года. К 10-ти клубам, представляющим Суперлигу, были добавлены клубы «Динамо» и «Крылья Советов».

 Лучшие игроки Молодежной лиги—2022
 Вратарь — Арина Таранченко («Динамо»)
 Защитник — Мария Дурнова («Крылья Советов»)
 Полузащитник — Полина Юкляева («Локомотив»)
 Нападающий — Анна Соловьева («Локомотив»)
 Лучший игрок — Кристина Комиссарова («Динамо»)

Освещение чемпионата 

Российский футбольный союз и «Матч ТВ» пришли к соглашению о показе Суперлиги: все прямые трансляции матчей будут доступны бесплатно на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, отдельные игры каждого тура будут показаны на каналах «Матч Премьер» и «Матч Страна».

Примечания 

2022 год в женском футболе

Футбол в России в 2022 году